Chrobry Głogów – polski klub piłkarski z siedzibą w Głogowie, powstały w 1946 roku, występujący w rozgrywkach I ligi. Od 2011 roku klub występuje pod nazwą Chrobry Głogów S.A.. Wcześniej funkcjonował jako MZKS (Międzyzakładowy Klub Sportowy) Chrobry Głogów.

Historia 
Historia polskiej piłki nożnej w Głogowie rozpoczyna się w roku 1946, kiedy to zaczęto organizować amatorską drużynę piłkarską, która już w lutym kolejnego roku nosiła nazwę - Głogowski Klub Sportowy „Energia”. W latach 40. powstały także kluby „Związkowiec” i „Stocznia”, które po fuzji przyjęły nazwę „Sparta”. Rozłam „Sparty” spowodował powstanie dwóch kolejnych kół: RKS „Kolejarz” przy Stoczni i „Spójnia” przy Cukrowni. W Głogowie istniał także trzeci klub o nazwie „Gwardia”. W dniu 17 stycznia 1957 roku nastąpiła fuzja kół sportowych "Kolejarz" i "Sparta". Nowo utworzony klub przyjął nazwę "Chrobry" Głogów. Pierwszym prezesem został Jan Marchodej. Pierwszy wielki sukces przyszedł 30 lipca 1967 r. W finale okręgowego Pucharu Polski województwa zielonogórskiego, głogowianie pokonali Łucznik Strzelce Krajeńskie 4:1. Na szczeblu centralnym w I rundzie, zespół został następnie wyeliminowany przez Unię Racibórz (przegrana 0:3). 

W swojej ponad 70-letniej historii piłkarze Chrobrego rywalizowali 17-krotnie na boiskach I ligi (drugi poziom rozgrywkowy w Polsce), a największy sukces osiągnęli w sezonie 1979/1980, kiedy to dotarli do półfinału Pucharu Polski. Przegrali wówczas 0:4 z późniejszym triumfatorem PP Legią Warszawa. W sezonie 2022/2023 Chrobry występuje w rozgrywkach Fortuna I ligi.

Sukcesy 
 17 sezonów w I lidze 
 6. miejsce w I lidze w sezonie 2015/2016 i w sezonie 2021/2022
 1/2 finału Pucharu Polski – 1979/1980 z Legią Warszawa 0:4 (0:2)
 7-krotne zdobycie Pucharu Polski na szczeblu okręgowym:
 Zielona Góra – 1966/67
 Legnica – 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1987/88, 1997/98
 Dolny Śląsk – 2010/11

Sezon po sezonie 

Źródło: hppn.pl  oraz Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1970 roku .

Stadion 
Chrobry mecze rozgrywa na Stadionie Miejskim przy ul. Wita Stwosza 3 w Głogowie. Dane techniczne obiektu:
 pojemność: 3817 (2817 miejsc siedzących)
 oświetlenie: 1400 lx
 wymiary boiska: 105 m x 68 m

Zawodnicy

Aktualna kadra 
Stan na 03 lutego 2022 r.

Sztab szkoleniowy:
 Trener: Marek Gołębiewski
 Drugi trener: Grzegorz Szoka
 Trener bramkarzy: Mariusz Bołdyn
 Kierownik drużyny: Damian Sędziak
 Fizjoterapeuta: Grzegorz Mazur, Radosław Szafer
 Trener przygotowania fizycznego: Maciej Idczak

Źródło : Sztab szkoleniowy – Chrobry Głogów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Kluby piłkarskie w województwie dolnośląskim
Sport w Głogowie
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946